Gipps steht für:

 Gipps Ice Rise, Eisdom vor der Ostküste der Antarktischen Halbinsel

Gipps ist der Familienname folgender Personen:

 George Gipps (1791–1847), Gouverneur der Kolonie New South Wales in Australien
 Ruth Gipps (1921–1999), britische Pianistin und Komponistin